Hafemeister ist der Name von:
 David Hafemeister (* 1934), US-amerikanischer Physiker
 Dirk Hafemeister (1958–2017), deutscher Springreiter
 Kai Hafemeister (* 1972), deutscher Drehbuchautor